Ati steht für:
 Ati (Stadt), Stadt im Tschad
 Ati (Volk), ein indigenes Volk auf den Philippinen
 den Spitznamen des finnischen Fußball- und Bandyspielers Arvo Närvänen (1905–1982)

ATI steht als Abkürzung für:
 Aero Trasporti Italiani, war von 1963 bis 1994 eine italienische Inlandsfluggesellschaft und Tochter der Alitalia nach dem ICAO-Code
 Agence Tunisienne d'Internet, die tunesische Internetbehörde
 Air Transport International, eine US-amerikanische Frachtfluggesellschaft
 Airbus Transport International, eine französische Frachtfluggesellschaft und ein Tochterunternehmen der Airbus S. A. S., Sitz in Blagnac
 Allied Telesis K.K. (jap. アライドテレシス株式会社, Araido Tereshisu Kabushiki-gaisha), ein internationaler Anbieter von sicheren IP/Ethernet-Zugangslösungen und Branchenführer in der Entwicklung von IP Triple-Play-Netzwerken über Kupfer- und Glasfaser-Zugangsinfrastrukturen
 Aluminiumtitanat, eine oxidische Verbindung von Aluminium und Titan
 Amylase-Trypsin-Inhibitoren, einem im Jahr 2012 entdeckten Protein in Weizenmehl, der als Unverträglichkeitsfaktor zwar nichts mit Zöliakie zu tun hat, aber ähnliche Symptome aufweist.
 Aptitude Treatment Interaction (übersetzt so viel wie: Fähigkeits-Verfahrens-Wechselbeziehung), ein Ansatz zur Instruktion von Lernenden (wie z. B. Schüler)
 Arteria thoracica interna, eine intrathorakale Arterie, welche als Bypass-Graft genutzt werden kann
 ATI Technologies, ein von Advanced Micro Devices (AMD) übernommener Hersteller von Computer-Hardware, insbesondere Grafikchips

AT/I steht für:
 mittels Internet erstellte Einzelzollanmeldung, eine Zollbelegnummer in der Zollabfertigung

Ati ist der Familienname von:
 Lawrence Ati Zigi (* 1996), ghanaischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Athi

ATI